Thévenot, Thèvenot ou Thevenot peut désigner :

Patronyme

 Thévenot, bourreau de Paris de 1278 à 1320 ;
 Melchisédech Thévenot (vers 1620-1692), écrivain et physicien français ;
 Jean de Thévenot (1633-1667), voyageur français ;
 François Thévenot (1728-1808), général français ;
 François Thévenot (1856-1943), artiste français ;
 Jean Coulon de Thévenot (1754-1813), inventeur français ;
 Étienne Thevenot (1797-1862), maître-verrier et inspecteur des monuments historiques français ;
 Émile Thévenot (1904-1966), historien français ;
 Roger Thévenot (1911-1982), footballeur français ;
 Geneviève Thèvenot (1916-2009), galeriste française ;
 Jean Thévenot (1916-1983), producteur de radio et télévision ;
 Laurent Thévenot (1948-), économiste et sociologue français ;
 Damien Thévenot (1972-), journaliste et animateur de télévision et de radio français ;
 Prisca Thevenot (1985-), femme politique française ;
 Guillaume Thévenot (1993-), coureur cycliste français.

Toponyme
 Le château Thévenot, à Audincourt, dans le Doubs, en France.

Voir aussi
 
 

Patronyme français
Homonymie de patronyme